Anton Böhm puede hacer referencia a dos algólogos distintos:
 Joseph Anton Böhm (1831-1893).
 Anton Böhm (fl. 1931), cuya abreviatura botánica es Böhm.